Росси́йский бульвар — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Российский бульвар — улица в Приморском-Ахтарске.
 Российский бульвар — улица в Санкт-Петербурге.

См. также 
 Российский проспект
 Российская улица